Nordmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nordmeyer (1901–1989), neuseeländischer Pfarrer und Politiker
 Carolin Nordmeyer (* 1975), deutsche Dirigentin
 Christopher Nordmeyer (* 1967), deutscher Handballspieler und Handballtrainer
 Jonas Nordmeyer (1805–1874), deutscher Landwirt und Politiker
Karin Nordmeyer (* 1941), deutsche Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin

Siehe auch:

 Nordmeier